La Bellière pode se referir a:
 La Bellière (Orne)
 La Bellière (Sena Marítimo)

Desambiguações de topônimos